Пути́на (від «путь») — період, сезон промислового лову риби, а також лов риби у цей період
 Пути́на (від  < нар.-лат. *putina або *buttina) — діалектна назва посудини для молока або для виготовлення овечого сиру

Кінематограф 
 «Путина» — фільм 1971 року режисера Е. О. Гаврилова

Література 
 «Путина» — книга Володимира Лідіна (1930)
 «Путина» — повість Івана Григурка (1973)

Пароніми 
 Пу́тіна — російське прізвище, жіноча форма прізвища Путін
 Путіна — місто в Перу, в регіоні Пуно

Див. також 
 Патина

Примітки